Steinau steht für:

Ortschaften in Deutschland:
 Steinau an der Straße, Stadt im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Steinau (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Steinau (Arzberg), Ortsteil der Stadt Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Steinau (Fischbachtal), Ortsteil der Gemeinde Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Steinau (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Steinau (Petersberg), Ortsteil der Gemeinde Petersberg, Landkreis Fulda, Hessen
 Steinau (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steinau (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
→ Siehe auch: Steynowe, Wüstung im Landkreis Osterode, Niedersachsen, würde heute ebenfalls Steinau heißen

Ortschaften in der Schweiz:
 Steinau, Ortsteil der Gemeinde Einsiedeln, im Kanton Schwyz

Ortschaften, historisch (ehemaliger deutscher Name von):

in Polen:
 Steinau (Kreis Flatow/Pommern), Ortschaft Głubczyn der Stadt- und Landgemeinde Krajenka, Woiwodschaft Großpolen
 Steinau, bis 1931 Königlich Kamiontken, (Kreis Neidenburg/Ostpreußen), seit 1945: Kamionka (Nidzica), Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Steinau an der Oder (Kreis Wohlau/Schlesien), Kernort der Stadt Ścinawa, Woiwodschaft Niederschlesien
 Steinau an der Steinau bzw. Steinau O.S. (Kreis Neustadt/Oberschlesien), Ort Ścinawa Mała, Woiwodschaft Opole
 Steinau, Ortschaft der Stadt- und Landgemeinde Turowo (Miastko) (Kreis Rummelsburg/Pommern), Woiwodschaft Pommern
 Steinau, Ortschaft der Landgemeinde Nowy Kamień (Kamień), Woiwodschaft Karpatenvorland
 Steinau, Ortschaft im Schulzenamt Rybnica Leśna, Gemeinde Mieroszów, Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Kamionka (Mieroszów)
in Russland:
 Steinau (Kreis Labiau/Ostpreußen), Ortschaft Kamenka (Kaliningrad, Polessk) der Landgemeinde Turgenewo, Oblast Kaliningrad
in Tschechien:
 Steinau, Gemeinde Stonava, Bezirk Karviná, Region Moravskoslezský

Herzogtum und Kreis (ehemalig):
 Kreis Steinau, preußischer Landkreis in Schlesien mit Verwaltungssitz in Steinau/Oder
 Herzogtum Steinau, Herzogtum in Schlesien

Fließgewässer:
 Große Steinau, rechter Zufluss der Sieber bei Aschenhütte, im Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Kleine Steinau, rechter Zufluss der Sieber bei Aschenhütte, im Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Steinau (Panten), Zufluss des Elbe-Lübeck-Kanals bei Hammer (Panten), Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Steinau (Fluss), rechter Zufluss (polnisch Ścinawa Niedmodlińska) der Glatzer Neiße, u. a. in Steinau, Oberschlesien, Polen

Steinau war der ursprüngliche Name des Adelsgeschlechts
 Steinau genannt Steinrück

Steinau ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Heinrich von Steinau (* unbekannt; † 1712), sächsisch-polnischer Generalfeldmarschall
 Günther von Steinau-Steinrück (1881–1942), Landrat, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Hans-Ulrich Steinau (* 1946), deutscher Mediziner
 Paul von Steinau-Steinrück (1850–1897), deutscher Politiker und Oberregierungsrat

Siehe auch:
 Steinaubach